Натуральне число 1585
 1585 рік до нашої ери
 1585 рік нашої ери